Ел Диспарате има више значења:

 Ел Диспарате (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Диспарате (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику